Louis Franck (politicus) (1868-1937), Belgisch advocaat, Vlaams activist en politicus
 Louis Frank (1864-1917), Belgisch advocaat en vrouwenrechtenactivist
 Louis Franck (zeiler), Belgisch olympisch zeiler